Jabberwocky steht für:

 Jabberwocky, Gedicht von Lewis Carroll aus dem Buch Alice hinter den Spiegeln (1871)
 Jabberwocky (Band), eine französische Elektropop-Band
 Jabberwocky (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1977 von Terry Gilliam
 Jabberwocky (1971), Kurzfilm von Jan Švankmajer
 Jabberwocky (Kartenspiel), Kartenspiel

 Siehe auch
 Jabberwock (Begriffsklärung)